Златина:
 Златина — славянское женское имя;
 Златина — село в Болгарии.